Коклен:

 Коклен, Бенуа-Констан (1841—1909) — французский актёр и теоретик театра. 
 Коклен, Фёдор Варфоломеевич — архитектор, скульптор, искусствовед.
 Коклен-младший (1848—1909) — французский драматический актёр.
 Коклен, Франсис (род. 1991) — французский футболист.
 Коклэн, Шарль (1802—1852) — французский экономист.

См. также 
 Кокл
 Кокле